Philippine Elisabeth Charlotte van Orléans, Mademoiselle de Beaujolais, (Versailles, 18 december 1714 — Parijs, 21 mei 1734) was de zesde dochter van hertog Filips II van Orléans en hertogin Françoise Marie van Bourbon. Haar moeder was de jongste buitenechtelijke dochter van koning Lodewijk XIV van Frankrijk en diens beroemde maîtresse Madame de Montespan. Als een lid van het regerende huis Bourbon (en ook als lid van de Orléans-familie) was Philippine Elisabeth een prinses van den bloede.

Leven 

Philippine werd geboren in het Kasteel van Versailles en werd bekend als Mademoiselle de Beaujolais in haar jeugd. Ze werd opgevoed samen met haar jongere zusje, Louise Diane. Ze groeiden op in het tijdperk van de Régence, de periode tussen 1715 en 1723 dat hun vader als regent de macht in Frankrijk had omdat koning Lodewijk XV van Frankrijk nog te jong was om zelf te regeren.

In 1718 brak de Oorlog van het Viervoudig Verbond uit tussen Frankrijk en Spanje. Twee jaar later wilde koning Filips V van Spanje vrede sluiten door middel van drie huwelijken. Zijn drie jaar oude dochter, infante Mariana Victoria zou dan trouwen met de vijftienjarige koning Lodewijk XV. De kroonprins van Spanje, infant Lodewijk Filips, en een andere zoon van Filips V, infant Karel (de latere Karel III), zouden trouwen met dochters van regent Filips van Orléans.

Er werd besloten dat prinses Philippine Elisabeth zou trouwen met de jongere van Filips zonen, infant Karel, omdat zij een van de weinige nog ongehuwde dochters was. In 1726, toen zij nog maar elf jaar was, ging haar zuster die toen al in Spanje was naar de Spaanse hoofdstad, Madrid, om daar te wonen. Er werd verwacht dat haar toekomstige echtgenoot de leider van Toscane werd en omdat zijn oudere halfbroer, Lodewijk Filips, de oudste zoon van hun vader was, werd er verwacht dat hij de nieuwe koning van Spanje zou worden.

De verloving met Karel werd later afgezegd, daarom werd ze teruggehaald naar Frankrijk in 1728. Ze leefde rustig in haar moeders favoriete woning, het Château de Bagnolet in Parijs. Daar overleed Philippine Elisabeth op negentienjarige leeftijd. Ze stierf aan de pokken.

Huis Bourbon-Orléans
Orleans, P